

Фамилия 
Киси — фамилия. Известные носители:
 Киси, Кэйко (род. 1932) — японская киноактриса.
 Киси, Нобусукэ (1896—1987) — премьер-министр Японии в 1957—1960 гг.
 Киси, Сотирий (в монашестве Христофор; ум. 1958) — епископ Албанской православной церкви, архиепископ Тиранский и всея Албании.
 Киси, Сэйдзи — японский режиссёр аниме.
 Киси, Юдзи (род. 1970) — японский сэйю.
 Киси, Юсукэ (род. 1959) — японский писатель.

Другие значения 
 Киси — язык.
 Киси — народ, проживающий в основных деревнях Лифума, Лупингу, Маконде, Нинди на северо-западном берегу озера Ньяса.
 Киси — горное озеро в Ольском районе Магаданской области.
 Киси — сорт грузинского белого винограда.
 Киси — сорт грузинского белого вина.

КИСИ 
КИСИ — аббревиатура, обозначающая:
 Казанский инженерно-строительный институт (ныне Казанский государственный архитектурно-строительный университет)
 Казахстанский институт стратегических исследований
 Киевский инженерно-строительный институт (ныне Киевский национальный университет строительства и архитектуры)
 Краснодарский институт современного искусства
 Красноярский инженерно-строительный институт
 Куйбышевский инженерно-строительный институт (ныне Самарский государственный архитектурно-строительный университет)
 Курчатовский источник синхротронного излучения

См. также 
 Кисси